

Cinema 
 Papà, ho trovato un amico (My Girl) – film del 1991 diretto da Howard Zieff

Musica 
 My Girl – singolo dei The Temptations del 1964
 My Girl – traccia dell'album One Step Beyond... dei Madness del 1979
 My Girl – singolo degli Hoodoo Gurus del 1983
 My Girl – traccia dell'album Pump degli Aerosmith del 1989
 My Girl – singolo degli Arashi del 2009

Televisione 
 My Girl – drama coreano del 2005